Monterroso steht für:
 Monterroso (Lugo), spanische Gemeinde in der Provinz Lugo, Galizien, Spanien

Monterroso ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Monterroso (1921–2003), guatemaltekischer Schriftsteller und Diplomat

Siehe auch:
 Monterosso